Первая лига 1991/1992 () — 58-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 27 июля 1991 года и закончился 21 июня 1992 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1991/1992 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1991/1992 на rsssf.com 

1991/1992
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1991 году
Спорт в Польше в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992